Marwan Mohsen (Cairo, 26 februari 1989) is een Egyptisch voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. In juli 2016 verruilde hij Ismaily voor Al-Ahly.

Clubcarrière 
In januari 2010 contracteerde de Egyptische club Petrojet Mohsen voor de rest van het seizoen. Hier maakte hij zijn debuut op 13 mei 2010 in de competitiewedstrijd tegen El Gaish. In minuut '88 werd hij gewisseld en maakte zo zijn debuut op het hoogste niveau in Egypte.

In het seizoen daarop werd Mohsen opgenomen in de selectie van Egypte onder-23. Hier maakte hij zijn debuut op 17 november 2010 in een oefeninterland tegen Moldavië onder-23. In deze wedstrijd, die uiteindelijk met 5-0 werd gewonnen, wist hij twee keer te scoren.

In juni 2012 zei de coach van Mohsen tegen de media: "Marwan Mohsen is een van de beste aanvallers in Egypte en hij behoort toe aan de grote Europese competities".

Nadat Mohsen goede prestaties van Mohsen in het onder-23 elftal van Egypte op de Olympische Spelen 2012 kwam hij in belangstelling van clubs uit Egypte en Europa te staan. Een transfer liet echter nog even op zich wachten. Op 10 juli 2014 tekende Mohsen een drie-jarig contract bij Gil Vicente.

Het drie-jarig contract zou echter al na een derde deel worden opengebroken voor een transfer. Op 15 juli 2015 volgde een transfer naar het Egyptische Ismaily. Ook hier zou het contract na ruim een jaar weer worden opengebroken voor een transfer naar Al-Ahly, hier tekende hij een contract voor de duur van 5 jaar.

Clubstatistieken

Gespeelde interlands 

Bijgewerkt op 17 juni 2018

Referenties 

Egyptisch voetballer